Хюнтен (нем. Hünten) — фамилия.

  (1760—1823) — немецкий музыкант.
  (1869—1936) — немецкий художник.
 Хюнтен, Максимильян (1894—1965) — немецкий генерал.
 Хюнтен, Франц (1792—1878) — прусский пианист и композитор.
 Хюнтен, Эмиль (1827—1902) — германский художник.